Александр Пейя и Николь Мелихар стали победителями турнира. Для австрийско-чешского дуэта этот титул стал первым на турнирах Большого шлема, при этом теннисисты одержали свою первую победу на «мэйджорах» во всех разрядах.

Чемпионы прошлого года — Джейми Маррей и Мартина Хингис — защищали свой титул, но прославленная швейцарская теннисистка завершила свою спортивную карьеру в 2017 году, а британец играл в паре с Викторией Азаренко, но пара уступила в финальном матче.

Посев 
Все сеяные начинали турнир со второго круга.

  Мате Павич /  Габриэла Дабровски (третий круг)
  Бруно Соарес /  Екатерина Макарова (четвертьфинал, отказ)
  Иван Додиг /  Латиша Чан (четвертьфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Деми Схюрс (четвертьфинал)
  Никола Мектич /  Чжань Хаоцин (третий круг)
  Эдуар Роже-Васслен /  Андрея Сестини Главачкова (третий круг)
  Роберт Фара /  Анна-Лена Грёнефельд (Второй круг)
  Раджив Рам /  Андрея Клепач (Второй круг)

<ol start=9>
  Майкл Винус /  Катарина Среботник (полуфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Абигейл Спирс (четвертьфинал)
  Александр Пейя /  Николь Мелихар (титул)
  Матве Мидделкоп /  Юханна Ларссон (третий круг)
  Максим Мирный /  Квета Пешке (второй круг)
  Бен Маклахлан /  Эри Ходзуми (третий круг)
  Марсело Демолинер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (второй круг)
  Хенри Континен /  Хезер Уотсон (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джей Кларк /  Хэрриет Дарт (полуфинал)
  Джо Солсбери /  Кэти Данн (первый круг)
  Танаси Коккинакис /  Эшли Барти (первый круг)

<ol start=4>
 Люк Бэмбридж /  Кэти Бултер (первый круг)
 Доминик Инглот /  Саманта Стосур (первый круг)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые